

Pessoas
Hugh Downs
Lila Downs

Localidades

Downs (Illinois)
Downs (Kansas)

Outros
24027 Downs

Desambiguação